Гари́га, или гарри́га ( и ) — разрежённые заросли низкорослых вечнозелёных ксерофитных кустарников (, , ), карликовой пальмы , кустарникового , держи-дерево и многолетних трав, устойчивых к засухе: ,  и других. Можно встретить в Средиземноморье, в более сухих местах, чем маквис, и в менее сухом климате, чем фригана, на каменистых и скалистых склонах нижнего пояса гор, на месте бывших жестколистных лесов из дуба каменного, сведённых перевыпасом и палами.

Название образовано от  «дуб кермесовый», локальным названием которого является  «гару́й».

Гарига с преобладанием дуба кермесового встречается на юго-востоке Франции, в горах  на юге Португалии, на Апеннинском и Балканском полуостровах, в Малой Азии. В Леванте в сообществе растут рожковое дерево,  subsp. palaestina (фисташка палестинская). В Малой Азии в сообществе растут можжевельник колючий, мирт, вереск, дикая олива.

Гарига с преобладанием карликовой пальмы хамеропса приземистого встречается на юге Испании, на Балеарских островах, в Алжире и Марокко. В сообществе растут мирт, фисташка, молочай, спаржа.

Гарига типична для множества островов Средиземного моря, в частности Корсики, Сардинии и Мальты.

Примечания

См. также 
 Растительность Средиземноморья
 Маквис
 Шибляк

Типы растительности